Летняя Универсиада 1983 — XII летняя Универсиада, была проведена в Эдмонтоне (Канада) с 1 по 12 июля 1983 года. В соревнованиях участвовали 2400 спортсменов из 73 стран. Соревнования проводились в десяти видах спорта. Основным их местом проведения стал Стадион Содружества в Эдмонтоне.

По количеству медалей первое место на универсиаде заняла команда СССР.

Соревнования были омрачены смертельной травмой 21-летнего советского спортсмена — прыгуна в воду Сергея Шалибашвили.

Медальный зачет 

|- style="background:#ccccff"
|-
||1|||| 58|| 30 ||25|| 113
|-
||2|||| 12|| 20 ||22 ||54
|-style="background:#ccccff"
||3|||| 9 ||10 ||19 ||38
|-
||4|| ||8 ||11 ||6 ||25
|-
||5|| Румыния||6 ||11 ||10 ||27
|-
||6|||| 5 ||5 ||3 ||13
|-
||7|||| 5 ||0 ||0 ||5
|-
||8||||3 ||3 ||3 ||9
|-
||9|||| 2 ||4 ||5 ||11
|-
||10|||| 2 ||3 ||4 ||9
|-
||11|||| 2 ||1 ||4 ||7
|-
||12|||| 2 ||1 ||2 ||5
|-
||13|||| 1 ||6 ||3 ||10
|-
||14|||| 1 ||2 ||1 ||4
|-
||15||||1 ||1 ||0 ||2
|-
||16|||| 1 ||0 ||2 ||3
|-
||17|||| 0 ||3 ||0 ||3
|-
||18|||| 0 ||2 ||1 ||3
|-
||19|||| 0 ||1 ||2 ||3
|-
||20|||| 0 ||1 ||0|| 1
|-
||20|||| 0 ||1 ||0|| 1
|-
||20|||| 0|| 1 ||0|| 1
|-
||23|||| 0 ||0 ||1 ||1
|-
||23|||| 0 ||0 ||1 ||1
|-
||23|||| 0 ||0 ||1 ||1
|-
||23|||| 0 ||0 ||1 ||1
|-
||23|||| 0 ||0 ||1 ||1
|-
||23|||| 0 ||0 ||1 ||1
|- class="sortbottom"
!colspan=2| Всего ||118 ||118 ||118 ||354
|}

Ссылки 
 История универсиад — сайт FISU

Летняя Универсиада 1983